Аніноаса () — місто в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Аніноаса () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Аніноаса () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Аніноаса.
 Аніноаса () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Аніноаса () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Аніноаса.
 Аніноаса () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Аніноаса () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Аніноаса.
 Аніноаса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Глевіле.
 Аніноаса () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Реч.